Александресцкаро () — село в Грузии. Находится в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли. Высота над уровнем моря составляет 1190 метров. Население - 0 человек (2014).

Примечания 

Населённые пункты Хашурского муниципалитета